Præstegade kan henvise til flere artikler:

 Præstegade (Haderslev) - gade i Haderslev
 Præstegade (Kalundborg) - gade i Kalundborgs gamle byedel, Højbyen
 Præstegade (Kerteminde) - gade i Kerteminde
 Præstegade (Ribe) - gade i Ribe
 Præstegade (Hasle) - gade i Hasle